Добронравов — російське прізвище. Відомі носії:

 Добронравов Борис Георгійович (1896—1949) — російський актор. Народний артист СРСР.
 Добронравов Віктор Федорович ( 1983) — російський актор театру, кіно і дубляжу, музикант, лідер групи «Ковер-Квартет».
 Добронравов Ігор Степанович (1934—2014) — радянський і російський спортивний публіцист, історик футболу. Керівник прес-центру ФК «Динамо» (Москва) в 1995—2003 роках.
 Добронравов Микола Миколайович ( 1928) — радянський і російський поет і драматург.
 Добронравов Михайло Миколайович (1904—1979) — український радянстький художник.
 Добронравов Федір Вікторович ( 1961) — радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії.
 Микита (Добронравов) (в миру Олег Станіславович Добронравов) — священнослужитель Російської православної церкви.

Див. також 
 Добронравова

Російські прізвища